Az 1989-es US Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Döntős)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Chris Evert (Negyeddöntős)
  Zina Garrison (Elődöntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Negyeddöntős)

  Pam Shriver (Első kör)
  Mary Joe Fernández (Első kör)
  Jana Novotná (Második kör)
  Szeles Mónika (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Negyedik kör)
  Katerina Maleeva (Második kör)
  Conchita Martinez (Negyedik kör)
  Hana Mandlíková (Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1989 a teniszben